Sing kan syfta på:

 Sing (film) – amerikansk animerad film från 2016
 Sing (1989) – amerikansk film från 1989, med bland andra Lorraine Bracco
 Albert Sing – tysk fotbollsspelare och -tränare

Sing kan också syfta på följande platser:

Thailand 

 Sing Buri, provins, 
 Sing Buri (stad), provinshuvudstad, 
 Khao Cham Rakam, kulle, Chachoengsao, 

Robotskapade Thailandförgreningar